Ву́лиця Рахма́нінова — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Рахманінова — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Рахманінова — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Рахманінова — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Рахманінова — вулиця в місті Луцьк.

Колишні назви:
 Вулиця Рахманінова — колишня назва вулиці Миколи Лисенка у місті Лебедин.

Вулиці, названі на честь людей